

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sloan – antica città della Contea di Warren, Indiana
 Sloan – città della Contea di Woodbury, Iowa
 Sloan – città della Contea di Erie, New York

Musica 
 Sloan – gruppo musicale canadese

Persone 
 Alfred Sloan (1875-1966) – imprenditore statunitense
 Bonnie Sloan (1948) – ex giocatore di football americano statunitense
 Bridget Sloan (1992) – ginnasta statunitense
 Donald Sloan (1988) – cestista statunitense
 Jerry Sloan (1942-2020) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John French Sloan (1871-1951) – pittore statunitense
 John Peter Sloan (1969-2020) – scrittore e comico inglese
 Marcus Sloan (1982) – cestista statunitense
 Norm Sloan (1926-2003) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Paddy Sloan (1920-1993) – allenatore di calcio e calciatore irlandese
 Robin Sloan (1979) – scrittore statunitense
 Sara Sloan, pseudonimo di Sarah Vandella (1983) – attrice pornografica statunitense
 Sasha Alex Sloan, pseudonimo di Alexandra Artourovna Yatchenko (1995) – cantautrice statunitense
 Sloan Privat (1989) – calciatore francese
 Susan Sloan (1958) – ex nuotatrice canadese
 Tina Sloan (1943) – attrice statunitense

Personaggi 
 Mark Sloan – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy
 Sloan – personaggio del Ciclo dell'Eredità

Altro 
 78756 Sloan – asteroide della fascia principale